Cook steht für:

Personen:
 Cook (Familienname), zu Namensträger siehe dort

Orte und geografische Objekte 

in der Antarktis und Subantarktis:
 Cook Bay, Bucht Südgeorgiens im Südatlantik
 Cook-Gletscher, zwei Gletscher auf subantarktischen Inseln
 Cook-Insel (Südsandwichinseln), Insel in der Gruppe der Südlichen Thuleinseln
 Cook Mountains, Gebirge in der Ross Dependency
 Cook-Nunatakker, Nunatakker im Kempland
 Cook Ridge, Gebirgskamm im Wilkesland
 Cook Rock, Klippe im Archipel der Südlichen Sandwhichinseln
 Cook-Schelfeis, Schelfeis an der Küste des Georg-V.-Lands
 Cook Summit, Berg auf der Brabant-Insel
 Mount Cook (Antarktika), Berg im Kempland

in Australien und Ozeanien:
 Cook (South Australia), Eisenbahnstation
 Cook (Wahlkreis), Wahlkreis in der Metropolregion Sydney, New South Wales
 Cookstraße, Meerenge zwischen den beiden Hauptinseln in Neuseeland

in den Vereinigten Staaten von Amerika:
 Cook Allen Brook, Fließgewässer in Massachusetts
 Cook (Indiana)
 Cook (llinois)
 Cook (Kansas)
 Cook (Minnesota)
 Cook (Nebraska)
 Cook (Ohio)
 Cook (Oklahoma)
 Cook (Oregon)
 Cook (South Carolina)
 Cook (Texas)
 Cook Mill, Tennessee
 Cook Mills, Maine
 Cook Station, Missouri
 Cook Tomb, Pennsylvania

sonstige:
 Cookinseln, pazifische Inselgruppe

Astronomische Objekte 
 (3061) Cook, Asteroid des Hauptgürtels
 Cook (Mondkrater), Einschlagkrater auf der Mondvorderseite

im NRHP gelistete Objekte:

 Cook Avenue Methodist Episcopal Church, South, in St. Louis, Missouri, ID-Nr. 08000806
 Cook-Bateman Farm, in Tiverton, Rhode Island, ID-Nr. 79003775
 Cook Blacksmith Shop, in Ponca, Nebraska, ID-Nr. 74001106
 Cook Building, in Cleveland, Ohio, ID-Nr. 84000224
 Cook County Criminal Court Building, in Chicago, Illinois, ID-Nr. 84000281
 Cook County Hospital Administration Building, in Chicago, Illinois, ID-Nr. 06001017
 Cook Forest State Park Indian Cabin District, in Cooksburg, Pennsylvania, ID-Nr. 87000019
 Cook Forest State Park River Cabin District, in Cooksburg, Pennsylvania, ID-Nr. 87000053
 Cook-Hormel House, in Austin, Minnesota, ID-Nr. 82002989
 Cook-Johnson House, in Salem, Iowa, ID-Nr. 10000292
 Cook-Morrow House, in Batesville, Arkansas, ID-Nr. 77000256
 Cook-Rutledge House, in Chippewa Falls, Wisconsin, ID-Nr. 74000060
 Cook's Hotel, in Independence, Kansas, ID-Nr. 06000115
 Cook's Lake Cattle Mound, in Hopkins, South Carolina, ID-Nr. 96001096
 Cook's Mill, in Greenville, West Virginia, ID-Nr. 88001857
 Cook's Old Field Cemetery, in Mt. Pleasant, South Carolina, ID-Nr. 01000679
 Cooks Run Trout Feeding Station, in Stambaugh, Michigan, ID-Nr. 83003675
 Cook-Sellers House, in DeSoto, Mississippi, ID-Nr. 80002205

Unternehmen:
 Cook Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Cook Group, Hersteller medizinischer Geräte
 Thomas Cook and Son, ehemaliges britisches Reiseunternehmen 
 Thomas Cook Group plc, Reiseunternehmen
 H. Cook & Brothers, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Sonstiges:
 Satz von Cook, Satz der Komplexitätstheorie in der theoretischen Informatik

The Cook steht für:
 The Cook, Originaltitel von Der Koch (1918), US-amerikanischer Film von Roscoe Arbuckle
 The Cook – Es ist hingerichtet!, US-amerikanischer Film von Gregg Simon (2008)

Siehe auch:
 Cook County
 Cook Landing Site
 Cook Peak
 Mount Cook
 Cooke
 Cock
 Kook
 Kuck
 Kuk
 Cooks